Вольфрам:

 Вольфрам — тугоплавкий металл.
 Вольфрам — персонаж аниме «Kyo Kara Maoh!».

Персоналии 
 Вольфрам — имя. Известные представители:
 Вольфрам фон Эшенбах — один из крупнейших эпических поэтов немецкого средневековья.
 Вольфрам Зиверс — один из руководителей расовой политики Третьего рейха.
 Вольфрам фон Рихтгофен — военный деятель Первой и Второй мировых войн.
 Вольфрам Фидлер — немецкий саночник, чемпион мира и Европы.
 Вольфрам Штойде — немецкий музыковед.
 Вольфрам Лёве — немецкий футболист и вингер.
 Вольфрам — фамилия. Известные представители:
 Вольфрам, Конрад (род. 1970) — британский технолог и предприниматель.
 Вольфрам, Луиза (род. 1987) — немецкая актриса.
 Вольфрам, Рихард (1901—1995) — немецкий и австрийский фольклорист, музыковед, руководящий сотрудник Аненербе, унтерштурмфюрер СС.
 Вольфрам, Стивен (род. 1959) — британский физик, математик, программист, писатель.
 
 Вольфрам, Хервиг (род. 1934) — австрийский историк.

Другое 
 Wolfram Research — компания-разработчик математического программного обеспечения.
 WolframAlpha — база знаний в интернете.